Krajíček () ist ein tschechischer Familienname. Krajicek ist eine Variante bzw. eine diakritikalose Schreibweise dieses Familiennamens, die in Ländern, in denen die Diakritika der tschechischen Orthographie nicht üblich sind, verwendet wird (etwa von Auswandererfamilien tschechischer Herkunft). 

Bekannte Namensträger sind:

 Austin Krajicek (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Lukáš Krajíček (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler
 Michaëlla Krajicek (* 1989), niederländische Tennisspielerin
 Richard Krajicek (* 1971), niederländischer Tennisspieler